Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1955-1956.

Roster

Collegamenti esterni 

1956
Partizan Belgrado